

Persone 
Alberto Spreafico (1928-1991), accademico italiano
Ambrogio Spreafico (n. 1950), vescovo cattolico italiano
Eufrasio M. Spreafico (1887-1957) – , padre barnabita ed agiografo italiano
Eugenio Spreafico (1856-1919), pittore italiano
Laura Spreafico (n. 1991), cestista italiana
Leonardo Spreafico (1901-1974) – pittore italiano
Mario Spreafico – calciatore italiano, di ruolo difensore

Altro 
 Casa Spreafico Martinoni – dimora cinquecentesca presso Magenta